Гийом де Монморанси (; до 1454 — 24 мая 1531, замок Шантийи) — сеньор де Монморанси, д’Экуан, де Дамвиль, де Конфлан-Сент-Онорин, Оссуа, Шаверси, Шатонёф, Ла Рошпот, Торе, Шантийи, камергер и советник Карла VIII, Людовика XII и Франциска I, первый барон Франции.

Биография 
Сын Жана II де Монморанси и Маргариты д’Оржемон.

Едва выйдя из детского возраста, принял участие в войне Лиги общественного блага на стороне короля Людовика XI в составе роты сеньора дю Бушажа. Во время войны с герцогом Бургундским в 1472 году командовал отрядом своего отца. В благодарность король утвердил волю Жана II, лишившего наследства сыновей от первого брака, и 28 октября 1472 года принял от Гийома тесный оммаж за владения дома Монморанси.

Старший брат, Жан де Нивель, умер на несколько дней раньше отца, а средний, Луи де Фоссё, начал процесс о наследстве в Парижском парламенте. 20 июля 1483 парламент присудил Гийому пользование доходами от спорного имущества, но Луи противился выполнению этого решения, требуя половину сеньорий Монморанси, Экуан и других земель, расположенных в Парижском превотстве, как наследник вдовьей доли своей матери. 27 октября стороны договорились при участии дяди, Филиппа де Монморанси, сеньора де Круазий. Гийом и Филипп согласились предоставить Луи часть ренты и узуфрукта, и Гийом передал ему сеньорию Ла Тур-о-Бег в Шомон-ан-Вексене.

Карл IV Анжуйский, граф Прованса и король Неаполя, сделал Гийома своим советником и камергером, а в завещании, составленном 10 декабря 1481 в Марселе, отказал ему 10 тысяч золотых экю.

Дворяне Парижского превотства выбрали Гийома в число делегатов на Генеральные штаты, созванные в Туре в феврале 1484 года. Там он принёс королю оммаж за три четверти баронии Монморанси (четверть пришлось уступить племяннику Жану II де Нивелю). В период малолетства Карла VIII Монморанси поддерживал регентшу Анну де Божё.

В 1484 бездетный дядя Пьер д’Оржемон разделил свои владения между племянниками: Гийомом и его единоутробным братом Гийомом де Бруларом, сеньором де Бадувилем. По этому разделу Монморанси получил часть сеньорий Шантийи, Оссуа, Шаверси и Монтпиллуа.

Как один из лучших знатоков правил боевого искусства, Гийом де Монморанси был приглашён в качестве одного из арбитров блестящего падарма, устроенного 16 сентября 1493 Франсуазой, дамой де Сен-Симон, в замке Сандрикур в Вексене, близ Понтуаза. Держателями (тенантами) были Жак II де Колиньи, сеньор де Шатийон, и его брат Гаспар, а штурмующими (венантами) — Жан де Пуатье, сеньор де Сен-Вальер, отец герцогини де Валентинуа; Бернарден де Клермон, виконт де Таллар; Луи де Эдувиль, сеньор де Сандрикур; Жорж де Сюлли, губернатор Кусси; Жан де Эдувиль, сеньор де Фремекур; Пьер д’Оржемон, сеньор де Мери и Жак де Тентёй, великий загонщик герцога Орлеанского.

В 1495 участвовал в Итальянском походе Карла VIII. Участвовал в коронации Людовика XII и торжественном вступлении короля в Париж 2 июля 1498. В том же году сопровождал Людовика в поездке в Турень. Жалованной грамотой, данной 20 декабря в Шиноне, получил губернаторство в Сен-Жермен-ан-Ле.

В 1503 году ездил с королём в Лион, где получил должность камергера и пост губернатора Орлеана. В 1509 Людовик, отправляясь на войну с венецианцами, оставил Монморанси, канцлера и ещё двух сеньоров в составе регентского совета при королеве Анне Бретонской.

Франциск I, придя к власти, продемонстрировал Гийому своё расположение, и в знак признательности в 1516 пожаловал ленту ордена Святого Михаила, в котором в то время могли одновременно состоять только 33 рыцаря, наиболее достойные по своему рождению и заслугам. Также он назначил Монморанси придворным своей матери и губернатором нескольких замков.

10 мая 1517 Монморанси участвовал в коронации королевы Клод Французской в Сен-Дени, а 8 марта 1523 года — в ассамблее, собранной королём для разбирательства дела коннетабля Шарля де Бурбона.

После неудачного исхода битвы при Павии 24 февраля 1525, парламент постановлением от 7 марта назначил Монморанси чрезвычайным правителем столицы, с целью предотвращения возможных беспорядков; также он входил в состав регентского совета, управлявшего страной во время пленения короля.

При подписании 30 августа 1525 договора между регентшей и Генрихом VIII, по которому английский король отказывался от планов нападения на Францию, Монморанси, вместе с кардиналом де Бурбоном, герцогами Вандомом и Лонгвилем, и ещё несколькими вельможами выступил в качестве гаранта.

На ассамблее 1528 года, решавшей вопрос о войне с императором, бросившим вызов королю Франции, барон де Монморанси занимал второе место среди рыцарей ордена Святого Михаила.

Последним мероприятием, в котором участвовал Гийом, была коронация новой жены Франциска Элеоноры Австрийской в Сен-Дени 5 марта 1530.

Но поскольку смерти не избегают ни старые, ни молодые, ни великие, ни малые, Гийому, барону де Монморанси, также пришлось уплатить ей положенную дань. Ибо после славной службы четырём королям на протяжении более шестидесяти лет, он скончался, отягощенный славой и годами, двадцать четвёртого дня мая года тысяча пятьсот тридцать первого, и был погребен на хорах церкви Сен-Мартен-де-Монморанси с Анной Пот, своей женой, под надгробием чёрного мрамора, украшенном двумя статуями из алебастра.

Семья 
Жена (17.07.1484): Анна По, графиня де Сен-Поль (ум. 24.02.1510), дочь графа Ги де Сен-Поля и Мари де Вилье де Л'Иль-Адан

Дети:

 Жан де Монморанси (ум. до 1516), сеньор д’Экуан. Виночерпий короля. Жена (1510): Анна де Ла Тур д’Овернь, дама де Монгаскон (ум. 1530), дочь Годфруа де Ла Тура, барона де Монгаскона, и Антуанетты де Полиньяк, вдова Шарля де Бурбон-Руссильона, сына адмирала Франции Луи де Бурбон-Руссильона. Третьим браком вышла за Франсуа II де Ла Тур д’Овернь, виконта де Тюренна (1497—1532)
 Анна де Монморанси (ум. 29.06.1525). Муж (3.05.1517): граф Ги XVI де Лаваль (1476—1531)
 Анн де Монморанси (14.03.1492 — 12.11.1567), коннетабль Франции. Жена (10.01.1529): Мадлен Савойская (ок. 1510—1586), дочь Рене Савойского, графа де Виллара, и Анны Ласкарис, графини ди Тенда
 Луиза де Монморанси (ум. 12.06.1541), придворная дама Анны Бретонской. Муж 1) (11.10.1511): Ферри де Майи, барон де Конти; 2) (6.12.1514): Гаспар I де Колиньи (ум. 1522), маршал Франции
 Франсуа де Монморанси (ум. 1551), сеньор де Ла Рошпо, губернатор Парижа. Жена (13.04.1524): Шарлотта д’Юмьер, дама д’Оффемон (ум. 5.8.1558), дочь Жана д’Юмьера и Франсуазы Ле Жон де Конте
 Филипп де Монморанси (ум. 1519), епископ Лиможский
 Мария де Монморанси, аббатиса в Мобюиссоне

Бастард:

 Гийом, бастард де Монморанси

Литература 
 , pp. 351–363 
 , pp. 33–36 

Дом де Монморанси
Участники Итальянских войн